Cory steht für:

 Cory (Vorname)

 Cory Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cory (Colorado), im Delta County
 Cory (Indiana), im Clay County
 Cory (Kalifornien), im Glenn County
 Cory (Kentucky), im Carter County

Cory ist der Familienname folgender Personen:
 Annie Sophie Cory (1868–1952), britische Schriftstellerin
 Charles Barney Cory (1857–1921), US-amerikanischer Ornithologe
 Donald Cory (* um 1945), australischer Badmintonspieler
 Eleanor Cory (* 1943), US-amerikanische Komponistin
 Hans Cory (1889–1962), britischer Kolonialangestellter österreichischer Herkunft, Farmer, Sozialanthropologe und Autor 
 Howard L. Cory, Gemeinschaftspseudonym des Autorenehepaars Jack Owen Jardine (1931–2009) und Julie Ann Jardine (1926–2012)
 Judith A. Cory, Maskenbildnerin
 Linda Cory (* 1951), australische Badmintonspielerin
 Peter Cory (1925–2020), kanadischer Richter
 Ray Cory (1894–1968), US-amerikanischer Fotograf und Kameramann
 Reginald Radcliffe Cory (1871–1934), britischer Kaufmann und Pflanzensammler
 Suzanne Cory (* 1942), australische Molekularbiologin und Immunogenetikerin
 William Johnson Cory (1823–1892), britischer Dichter und Pädagoge
 William Wallace Cory (1865–1943), kanadischer Politiker, Commissioner der Nordwest-Territorien

Siehe auch:
 Cori
 Corry
 Kori